James Ramsden ist der Name folgender Personen:

* James Ramsden (Industrieller) (1822–1896), britischer Ingenieur und Industrieller 
 James Ramsden (Politiker) (1923–2020), britischer Politiker